Riebeeck ist der Name folgender Personen:

 Abraham van Riebeeck (1653–1713), von 1709 bis 1713 Generalgouverneur von Niederländisch-Indien
 Jan van Riebeeck (1619–1677), niederländischer Schiffsarzt, Kaufmann und der Begründer und erste Verwalter der Kapkolonie in Südafrika

Siehe auch:
 (9239) van Riebeeck, Asteroid des Hauptgürtels